Пајн Лејк има више значења:
 Пајн Лејк (Аризона)
 Пајн Лејк (Џорџија)